Гре́ческая Википе́дия () — раздел Википедии на греческом языке. Раздел был создан 1 декабря 2002 года. 16 мая 2006 года в разделе была написана 10-тысячная статья, а 10 апреля 2010 года — 50-тысячная статья.

История 
Греческая Википедия была создана 1 декабря 2002 года. Развитие раздела:
 1 декабря 2002 года — 1-я статья
 16 мая 2006 года — 10 000 статей
 10 октября 2006 года — 15 000 статей
 17 марта 2007 года — 20 000 статей
 18 июля 2007 года — 25 000 статей
 27 декабря 2007 года — 30 000 статей
 12 июля 2008 года — 35 123 статьи (42-е место)
 14 февраля 2009 года — 40 000 статей
 4 сентября 2009 года — 44 589 статей (44-е место)
 1 марта 2010 года — 48 623 статьи (46-е место)
 10 апреля 2010 года — 50 000 статей
 8 марта 2011 года — 60 000 статей
 18 июля 2011 года — 63 309 статей (47-е место)
 23 сентября 2011 года — 65 000 статей (48-е место)
 22 февраля 2012 года — 70 000 статей
 1 ноября 2012 года — 80 000 статей
 14 июля 2013 года — 90 000 статей (49-е место)
 10 апреля 2014 года — 100 000 статей (52-е место)
 21 октября 2014 года — 110 000 статей
 11 июля 2016 года — 120 000 статей
 18 апреля 2017 года — 130 000 статей
 23 ноября 2017 года — 140 000 статей
 1 августа 2018 года — 150 000 статей
 17 марта 2019 года — 160 000 статей
 9 ноября 2019 года — 170 000 статей
 24 июля 2020 года — 180 000 статей
 21 марта 2021 года — 190 000 статей
 27 ноября 2021 года — 200 000 статей

Статистика 

Глубина греческой Википедии в настоящее время составляет .

Публикации

Примечания

См. также 
 Понтийская Википедия

Ссылки 
 Греческая Википедия
 Диаграммы статистики Греческой Википедии
 Статистика Греческой Википедии
 Мобильная версия Греческой Википедии

Разделы Википедии
Энциклопедии на греческом языке
Сайты, появившиеся в 2002 году
Индоевропейские Википедии